Ковальчук Микола:

Відомі представники 

 Ковальчук Микола Кузьмич (1902—1972) — діяч радянських спецслужб, генерал-лейтенант.
 Ковальчук Микола Миколайович ( 1961) — український юрист, державний службовець ІІІ рангу, ветеран МВС України.
 Ковальчук Микола Михайлович (1928—1981) — український радянський політик і освітній діяч, депутат Верховної Ради УРСР.
 Ковальчук Микола Михайлович ( 1948) — український політик, колишній голова Кіровоградської обласної ради.
 Ковальчук Микола Михайлович (1995—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Ковальчук Микола Силович (1918—2011) — український педагог, краєзнавець і літератор.
 Ковальчук Микола Сергійович (1928—1971) — Герой Соціалістичної Праці.
 Ковальчук Микола Федорович ( 1949) — український архітектор, краєзнавець, громадський діяч

Сторінки зі списками однофамільців-тезок